Oba steht für:

 Oba (Fluss) in Nigeria
 Oba (Titel) des Oberhauptes im Königreich Benin
 Oba (Baum), afrikanischer Bitterholzbaum Irvingia Barteri
 Obba (brasil.: Obá), eine Flussgöttin

OBA steht als Abkürzung für:

 Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, historische Zeitschrift
 Oberbundesanwalt, seit 2002 bezeichnet als Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
 Object Behaviour Analysis, eine Analysemethode für die objektorientierte Programmierung von Gibson und Goldberg
 Off-Boresight Angle, eine Messgröße der Monopuls-Antenne, siehe Monopulsverfahren
 Offene Behindertenarbeit
 OBA (Messe), Ostschweizer Bildungsausstellung in St. Gallen, Schweiz

Ōba steht für:

 Ōba (Fluss) in der japanischen Präfektur Saitama
 Ōba (Higashi-Ibaraki), ein ehemaliges Dorf im Landkreis Higashi-Ibaraki der japanischen Präfektur Ibaraki
 Ōba (Ishikawa), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Ishikawa
 Ōba (Naka), ein ehemaliges Dorf im Landkreis Naka der japanischen Präfektur Ibaraki

Ōba oder Oba ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Ōba (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Ōba Iwao (1899–1975), japanischer Archäologe
 Kenji Ōba (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Masao Ōba (1949–1973), japanischer Boxer
 Minako Ōba (1930–2007), japanische Schriftstellerin
 Pierre Oba (* 1953), kongolesischer Politiker
 Ōba Sakae (1914–1992), japanischer Offizier
 Shōgyo Ōba (1916–2012), japanischer Künstler
 Tsugumi Ōba, japanischer Comicautor

OBA